Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 75001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 października 1999 do 29 lutego 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

75001-75100

75101-75200

75201-75300

75301-75400

75401-75500

75501-75600

75601-75700

75701-75800

75801-75900

75901-76000

Przypisy 

Lista planetoid 075001-076000